3 miejscowości w Polsce, w województwie łódzkim: 
 Włodzimierzów – wieś w pow. piotrkowskim, w gminie Aleksandrów 
 Włodzimierzów – wieś w pow. piotrkowskim, w gminie Sulejów
 Włodzimierzów – wieś w pow. poddębickim, w gminie Dalików